Assassin’s Creed: Lineage () — серия из трёх короткометражных кинофильмов, основанных на сеттинге серии компьютерных игр Assassin’s Creed. Создана компанией Ubisoft — разработчиком серии игр. Первая серия вышла 26 октября 2009 года на YouTube. При создании данной серии фильмов основной целью ставилась реклама игры Assassin’s Creed II в частности и всей серии игр в целом. Assassin’s Creed: Lineage — первый шаг Ubisoft в индустрии художественных фильмов.

Assassin’s Creed: Lineage полностью бесплатен для просмотра. Режиссёр фильма — канадец Ив Симоно.

Сюжет 
История фильма является приквелом к компьютерной игре Assassin’s Creed II. Сюжет фильма сфокусирован на отце центрального персонажа Assassin’s Creed II Джованни Аудиторе да Фиренце (Giovanni Auditore da Firenze).

Джованни — ассасин, живущий в эпоху Ренессанса в XV веке в Италии. На заре новой эры некая коррумпированная семья готовит заговор с целью свержения могущественной семьи Медичи и уничтожении единой Италии. Как ассасин Джованни должен противостоять этой угрозе и восстановить справедливость. Сюжет фильма представляет ситуацию до событий Assassin’s Creed II, но показывает врагов и окружение как главного героя фильма, так и его сына (главного героя Assassin’s Creed II).

В ролях 
Фильм и игра имеют одинаковых исполнителей главных ролей. Производился захват движений актёров (для нарративных последовательностей), их лица сканировались, а голоса записывались для игры.
 Романо Орзари в роли Джованни Аудиторе
 Мануэль Тадрос в роли Родриго Борджиа
 Джесси Рат в роли Федерико Аудиторе
 Девон Бостик в роли Эцио Аудиторе
 Алекс Ивановичи в роли Лоренцо Медичи
 Мишель Перрон в роли Уберто Альберти
 Рок Лафорчун в роли Заключённого/Человека #1
 Артур Гроссер в роли Сикста IV
 Шон Байчоо в роли монаха Антонио Маффеи
 Питер Миллер в роли Галеаццо Мария Сфорца
 Гарри Стандофски в роли Сильвио Барбариго
 Фрэнк Фонтейн в роли Марко Барбариго
 Максим Савария в роли посыльного
 Эльшанео в роли духа

Саундтрек 
Музыкальное оформление для фильма написал Джордж С. Клинтон, хотя в играх Assassin’s Creed и Assassin’s Creed II композитором был Йеспер Кюд.

Производство 
Создатели фильма очень тесно сотрудничали с создателями серии игр для того, чтобы действия фильма Assassin’s Creed: Lineage полностью происходили в вымышленной вселенной игры, чтобы фильм имел связанный с игрой сюжет и сеттинг. Живые актёры снимались на фоне зелёного экрана (в точности как у Hybride Technologies в фильмах «Город Грехов», «300» и «Аватар»), который потом заменялся игровым окружением, извлечённым из игрового движка Anvil engine и помещённым в Autodesk Softimage (половина из этих ассетов была переработана на текстурном и геометрическом уровне для использования в фильме).

Продвижение и выпуск 
Первый эпизод был выпущен 26 октября 2009 года на YouTube, хотя был анонсирован лишь на следующий день — 27 октября. На EuroGamerTV он вышел 2 ноября 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница фильмов на официальном сайте студии Hybride Technologies
 .
 

Короткометражные фильмы Франции
Короткометражные фильмы Канады
Фильмы по мотивам Assassin’s Creed
Фильмы-боевики Канады
Фильмы-боевики Франции
Приключенческие фильмы Канады
Экранизации компьютерных игр
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы Ива Симоно
Фильмы на английском языке